Alessandro II di Macedonia – re di Macedonia 370 a.C.-368 a.C.
 Alessandro II (re dell'Epiro) – re d'Epiro ca. 272 a.C.
 Alessandro II Zabina – sovrano dell'Impero seleucide
 Papa Alessandro II – papa dal 1061 al 1073
 Alessandro II di Scozia (1198-1249) – re di Scozia
 Alessandro II di Russia (1818-1881) – zar di Russia